Бютяй-Юрдя () — село в Намском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Бетюнского наслега. Население —  чел. (), большинство — якуты .

География 
Село расположено в пределах Центрально-Якутской равнины, в долине Энсиэли, на левом берегу реки Лена (протоки Маган-Керех и Турахтах).
 Географическое положение
Расстояние до улусного центра — село Намцы — 12 км..
 Климат
Средняя температура января −42 °C, июля +17…+18 °С. Осадков выпадает около 200—250 мм в год.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Бетюнский наслег.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 81 % от общей численности населения в 578 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).

Дом культуры, средняя общеобразовательная школа, учреждения здравоохранения и торговли.

 Мемориал «Солдат Победы» погибшим воинам и участникам Великой Отечественной войны.

Транспорт 
Стоит на автодороге  Нам Якутск — Намцы — Булус.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Намского улуса
Населённые пункты на реке Лена